Älvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yttre Älvsjön, sjö i Svenljunga kommun och Tranemo kommun,  (29 ha)
Övre Älvsjön, sjö i Svenljunga kommun och Tranemo kommun,  (54 ha)
Älvsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun, 
Älvsjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (1,31 km²)
Älvsjön, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun, 
Älvsjön, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun,  (24,1 ha)

Se även
Älvessjön
Älvasjön
Jokijärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn